Tschibissowka steht für:

 Tschibissowka (Bassowka), Dorf in der Oblast Kursk in Russland, Rajon Fatesch 
 Tschibissowka (Bolschoje Schirowo), Weiler in der Oblast Kursk in Russland, Rajon Fatesch